Niemcy:
 Spall – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Osoby:
 Rafe Spall – brytyjski aktor
 Timothy Spall – brytyjski aktor